Fring – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Fring – komunikator internetowy